A Serie A 1937–38-as szezonja volt a 38. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót az Ambrosiana-Inter nyerte. Ez volt a negyedik bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 41
| 30
| 16
| 9
| 5
| 57
| 28
| +29
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Juventus
| 39
| 30
| 14
| 11
| 5
| 43
| 22
| +21
|-
|  3.
|align="left"|Milan
| 38
| 30
| 13
| 12
| 5
| 43
| 27
| +16
|-
|  3.
|align="left"|Genova 1893
| 38
| 30
| 15
| 8
| 7
| 50
| 35
| +15
|-
|  5.
|align="left"|Bologna
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 46
| 34
| +12
|-
|  6.
|align="left"|Triestina
| 36
| 30
| 12
| 12
| 6
| 35
| 22
| +13
|-
|  6.
|align="left"|Roma
| 36
| 30
| 14
| 8
| 8
| 44
| 31
| +13
|-
|  8.
|align="left"|Lazio
| 32
| 30
| 11
| 10
| 9
| 48
| 30
| +18
|-
|  8.
|align="left"|Torino
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 39
| 37
| +2
|-
|  10.
|align="left"|Napoli
| 28
| 30
| 8
| 12
| 10
| 37
| 39
| -2
|-
|  11.
|align="left"|Liguria
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 33
| 42
| -9
|-
|  11.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 29
| 45
| -16
|-
|  13.
|align="left"|Bari
| 23
| 30
| 8
| 7
| 15
| 35
| 60
| -25
|-
|  14.
|align="left"|Lucchese
| 21
| 30
| 5
| 11
| 14
| 28
| 55
| -37
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Atalanta
| 16
| 30
| 4
| 8
| 18
| 22
| 50
| -28
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Fiorentina
| 15'| 30
| 3
| 9
| 18
| 28
| 60
| -32
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok